Castellonet de la Conquesta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellonet de la Conquesta (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Castellonet de la Conquesta (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar